Landtagswahlkreis Rostock steht für: